iets uit het verleden dat een alom bekend en uniek symbool of icoon geworden is: een klassieker
klassieke muziek
iets dat te maken heeft met de klassieke oudheid van de Grieken en Romeinen
of meer speciaal met de klassieke periode in de Griekse geschiedenis (circa 500-323 v.Chr.)
klassiek, een spelvorm in het dammen

Zie ook 
Classicisme